Amador Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amador Creek (Dry Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Amador Creek (Cañada de Bano), Fluss im Bundesstaat New Mexico